Alexandra Shipp (1991) – attrice statunitense
 Charley Shipp (1913-1988) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Harry Shipp, propriamente Harrison Shipp (1991) – calciatore statunitense, di ruolo centrocampista
 Jerry Shipp, propriamente Jerome Franklin Shipp (1935–2021) – ex cestista statunitense
 Joe Shipp, propriamente Joseph Delano Shipp (1981) – ex cestista statunitense
 John Wesley Shipp (1955) – attore statunitense
 Josh Shipp, propriamente Joshua Shipp (1982) – conduttore televisivo e autore televisivo statunitense
 Josh Shipp, propriamente Joshua Ian Shipp (1986) – ex cestista statunitense